И́ру () — микрорайон в районе Пирита города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен на границе Таллина и волости Виймси. Площадь — 0,43 км2.

Улицы 
В микрорайоне Иру проходят улицы Ирусилла, Кивиайа, Нарвское шоссе, Пярнамяэ.

Общественный транспорт 
В Иру курсирует городской автобус маршрута № 49.

Население

Археология и палеогенетика 
На восточной окраине Таллина, в излучине реки Пирита находится городище Иру. В Иру найдена одна из 8 равноплечных фибул типа Вальста. У образца X02 из Иру эпохи из поздней бронзы Эстонии (1090—910 гг. до н. э.) определена митохондриальная гаплогруппа T1a1b и Y-хромосомная гаплогруппа R1a.

Примечания 

Районы Таллина